Vitaliano – nome proprio di persona italiano maschile
Vitaliano – capo di Goti, console nel 520
Vitaliano – prefetto del pretorio al tempo di Massimino Trace
Vitaliano – vescovo di Roselle
Vitaliano da Capua – vescovo di Capua e santo
Vitaliano di Osimo – vescovo di Osimo e santo
Papa Vitaliano – papa della Chiesa cattolica

Pagine correlate 
 Vitagliano